Строй:
 Строй — способ расстановки военнослужащих формирований, вооружения и военной техники (войск и сил).
 Строй музыкальный — система, задающая соответствие ступеней музыкального звукоряда звукам определённой высоты.
 Строй музыкального инструмента — высота звучания открытых струн щипковых и смычковых инструментов. У духовых инструментов строй определяется по высоте самого низкого извлекаемого звука (без использования понижающих вентилей у медных духовых).
 Строй — традиционный комплекс одежды в Белоруссии.

Фамилия 
 Строй, Михаил (1803—1871) — словенский художник.

См. также 
 Строй пеленга
 Общественный строй